Pallas může být:

 Pallas Athéna – starořecká bohyně 
 Pallás – postava z řecké mytologie

příjmení osob
 Jiří Pallas – český technik a chartista
 Peter Simon Pallas – německý přírodovědec

jiné významy
 Pallas-Yllästunturi – finský národní park
 Pallas (kráter) – kráter na Měsíci
 Pallas (planetka) – planetka v Pallasově skupině
 "Pallas" – označení luxusní výbavy u vozidel značky Citroën